Ледовских — русская фамилия. Известные носители:

 Ледовских, Александр Иванович (род. 1961) — советский хоккеист.
 Ледовских, Анатолий Алексеевич (род. 1947) — российский государственный деятель и предприниматель.
 
 Ледовских, Вячеслав Михайлович (род. 1948) — советский футболист; советский и российский тренер.
 Ледовских, Константин Вячеславович (род. 1972) — советский, казахстанский и российский футболист.
 Ледовских, Сергей Михайлович (род. 1958) — советский и российский футболист.